Кваша — страва з гречаного або житнього борошна з солодом, подібна до густого киселю.

 Кваша Василь Семенович — український майстер різьблення на дереві, заслужений майстер народної творчості УРСР.
 Кваша Дмитро Михайлович — учасник німецько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Кваша Ілля Олегович — український стрибун у воду, призер Олімпійських ігор
 Кваша Ігор Володимирович — російський актор, режисер, Народний артист Росії
 Кваша Микола Йосипович — Герой Росії
 Кваша Михайло Дмитрович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кваша Ніна Петрівна (1998—2022) — українська військова, бойовий медик 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, що трагічно загинула під час російського вторгнення в Україну 2022 року.
 Кваша Оксана Олександрівна — доктор юридичних наук, професор. Лауреат премії імені М. П. Василенка НАН України (2014). Заслужений юрист України.
 Кваша Олександр Миронович — військовий і громадський діяч часів УНР; повстанський отаман, командир 2-го куреня Холодного Яру
 Кваша Олексій Дмитрович (1977—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кваша Ольга Василівна (* 1976) — українська художниця, ілюстраторка дитячих книжок.
 Кваша Сергій Миколайович (* 1968) — доктор економічних наук, професор.

Примітки 

Українські прізвища